Eugenie Bouchard e Grace Min erano le detentrici del titolo, ma solo la Bouchard ha partecipato facendo coppia con Taylor Townsend.

Il team Bouchard - Townsend è riuscito a conquistare il titolo superando in finale Belinda Bencic e Ana Konjuh per 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Eugenie Bouchard /  Taylor Townsend (campionesse)
  Dar'ja Gavrilova /  Elina Svitolina (semifinale)
  Maria Ines Deheza /  Elizaveta Kuličkova (secondo turno)
  Françoise Abanda /  Sachia Vickery (semifinale)

  Indy De Vroome /  Anett Kontaveit (quarti di finale)
  Anna Danilina /  Beatriz Haddad Maia (quarti di finale)
  Belinda Bencic /  Ana Konjuh (finale)
  Montserrat Gonzales /  Chalena Scholl (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2012